Виадана:

Топоним 
 Виадана — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.

Персоналии 
Виадана () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Виадана, Джилберто (род. 1973) — итальянский фигурист-одиночник.
 Виадана, Лодовико Гросси да (ок. 1560—1627) — итальянский композитор и педагог.